HMS „Ashanti” – nazwa noszona przez dwa okręty brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od ludu Aszanti:

  – niszczyciel typu Tribal zwodowany w 1937, sprzedany na złom w 1949.
  – fregata typu Tribal zwodowana w 1959, zatopiona jako okręt-cel w 1988.

Przypisy 

Ashanti